Села:
 Дубівці — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Дубівці — Тернопільська область, Тернопільський район
 Дубівці — Чернівецька область, Чернівецький район

Залізниця:
 Дубівці — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці